O Telessaúde Brasil Redes é um programa governamental instituído em 2007 pelo Ministério da Saúde do Brasil sob coordenação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) que tem como objetivos fortalecer e melhorar a qualidade do atendimento da atenção básica no Sistema Único de Saúde (SUS), integrando ensino e serviço por meio de ferramentas e tecnologias da informação e da comunicação.

Legislação
O programa foi instituído por meio da Portaria do Ministério da Saúde nº 35 de janeiro de 2007 e redefinido e ampliado por meio da Portaria MS nº 2.546, publicada no dia 27 de outubro 2011.

Serviços
O Programa é constituído por Núcleos Estaduais, Intermunicipais e Regionais, que desenvolvem e ofertam serviços específicos para profissionais e trabalhadores do SUS.

 Teleconsultoria: pergunta registrada para esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho.
 Telediagnóstico: serviço de apoio ao diagnóstico, onde os exames são realizados em uma determinada localidade e enviados para emissão de laudo por meio de tecnologias da informação e da comunicação, o laudo é emitido por um especialista vinculado ao Núcleo de Telessaúde.
 Segunda Opinião Formativa: resposta sistematizada às perguntas originadas de teleconsultorias e selecionadas a partir de critérios de relevância e pertinência em relação às diretrizes do SUS.
 Tele-educação: conferências, aulas e cursos ministrados por meio da utilização das tecnologias de informação e da comunicação, articulados às demandas de educação permanente das equipes de saúde.

Núcleos de Telessaúde
Os núcleos de Telessaúde podem ofertar atividades ligadas à Teleconsultoria e segunda opinião formativa, Tele-educação e Telediagnóstico.

Saúde no Brasil
Atenção primária à saúde
Programas de governo do Brasil